Fenioux ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Fenioux (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Fenioux (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres